Diskrétní (z franc. discret, z lat. discernere, rozlišovat) může znamenat:

V běžné řeči taktní, důvěrný, ohleduplný, šetrný. 
 Lékař má o pacientovi důvěrné informace, ale protože je diskrétní, neposkytne je nikomu dalšímu.  

Ve vědě a technice nespojitý (složený z izolovaných prvků), digitální, kvantovaný nebo vzorkovaný:

 v matematice a v informatice 
 diskrétní graf
 diskrétní kosinová transformace
 diskrétní logaritmus
 diskrétní matematika
 diskrétní metrika viz metrický prostor
 diskrétní simulace
 diskrétní vlnková transformace (DWT)

 ve fyzice
 diskrétní spektrum

 v technice
 diskrétní signál (kvantovaný, vzorkovaný, digitální)
 diskrétní součástka je jednoduchá součástka (např. tranzistor nebo kondenzátor) v protikladu k součástkám v integrovaných obvodech

Externí odkazy